Lukather ist:
 der Nachname des Musikers Steve Lukather
 ein Album dieses Musikers, siehe Lukather (Album)